Berzo Demo —  comuna da província de Bréscia, Lombardia
 Berzo Inferiore —  comuna da província de Bréscia, Lombardia
 Berzo San Fermo —  comuna da província de Bérgamo, Lombardia

Ver também
 O Bierzo

Desambiguações de topônimos